Северстаљ () јесте професионални руски хокејашки клуб из Череповеца који се такмичи у Континенталној хокејашкој лиги. Клуб је основан 1956. године, а од 2008. члан је дивизије Тарасов и Западне конференције КХЛ лиге.

Историја 
Клуб је основан 1956. као Строител. Назив је промењен у Металург 1959. године. Садашњи назив клуб је добио 1994. године, када је компанија челика Северстаљ постала власник клуба. Северстаљ је наступао у Супер лиги Русије од 1992. до 2008, а од 2008. наступа у Континенталној хокејашкој лиги.

Успеси 
  Друго место у Руској супер лиги
  Треће место у Руској супер лиги

Ледена дворана Череповец 

Од сезоне 2007/08. у њој игра хокејашки клуб Северстаљ. Ледена дворана Череповец има капацитет 6064 места.

Резултати у КХЛ-у 

 У - Одигране утакмице, П - Победа у регуларном делу, Пп - Победа у продужетку, Ппен — Победа на пенале, Ипен - Пораз на пенале, Ип - Пораз у продужетку, И - Пораз у регуларном делу, ОБ - Освојени бодови

Састав тима 
Закључно с 1. априлом 2012:

Види још 
 Континентална хокејашка лига

Референце

Спољашње везе 

 Службени сајт Северстала
 Страница на службеном сајту КХЛ лиге
 Службени сајт Ледена дворане Череповец

С
Руски хокејашки клубови